La Rijksweg 9 (o A9) olandese parte da Diemen, fino ad arrivare ad Alkmaar. L'autostrada è lunga 96 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A009